Владимир Алексеевич Виноградов-Волжинский (1891—1942) — советский учёный, профессор.

Биография 
Родился в 1891 году.

Ученик профессора Ф. Ф. Эрисмана.

Возглавлял кафедру гигиены института им. П. Ф. Лесгафта с 1930 года. Написал учебник по гигиене для студентов института — «Гигиена физических упражнений».

С 1936 по 1942 годы руководил кафедрой военной гигиены Военно-медицинской академии. Под его руководством коллектив кафедры занимался изучением условий размещения войск, проблемами водоснабжения в мирное и военное время, особенностями умственного и физического труда военнослужащих. Были созданы образцы фильтров для обработки воды.

Умер в 1942 году.

Награды 
 Награждён орденом «Знак Почёта» и медалью «20 лет РККА».

Память 
 В Государственном архиве РФ имеются материалы, посвященные Виноградову-Волжинскому.

Примечания

Ссылки